Neustädter Friedhof steht für:
 Neustädter Friedhof (Erlangen)
 Neustädter Friedhof (Hannover)
Friedhof Neustadt steht für:
 Friedhof Neustadt a. d. Aisch  
 Friedhof Neustadt (Halle)

Weiteres:
 Wiener Neustädter Friedhof, Wiener Neustadt
 Äußerer Neustädter Friedhof, Dresden 
 Innerer Neustädter Friedhof, Dresden

Jüdischer Friedhof Neustadt:
 Jüdischer Friedhof (Neustadt an der Weinstraße)
 Jüdischer Friedhof (Neustadt am Rübenberge)
 Jüdischer Friedhof Neustadt (Hessen)
 Jüdischer Friedhof Neustadt in Holstein
 Jüdischer Friedhof (Neustadt/Oberschlesien)
 Jüdischer Friedhof (Neustadt an der Waldnaab)
 Jüdischer Friedhof (Bad Neustadt an der Saale)